Maximilian Markgreve af Baden (, også kendt som Max von Baden) (Maximilian Andreas Friedrich Gustav Ernst August Bernhard; født , død 29. december 2022) var en tysk prins og erhvervsmand, der siden 1963 har været familieoverhovede for fyrstehuset Baden, der herskede over Storhertugdømmet Baden indtil 1918.

Maximilian er nevø til den britiske prinsgemal Prins Philip, hertug af Edinburgh og dermed fætter til Prins Charles, fyrste af Wales og dennes søskende.

Biografi 

Prins Maximilian af Baden blev født den 3. juli 1933 på Schloss Salem ved Bodensøen i Sydtyskland som det andet barn og eneste søn af Markgreve Berthold af Baden i hans ægteskab med Prinsesse Theodora af Grækenland og Danmark. Hans far havde fra 1929 været familieoverhoved for fyrstehuset Baden, der herskede over Storhertugdømmet Baden i Sydtyskland indtil 1918. Hans mor var datter af Prins Andreas af Grækenland og Danmark og storesøster til den senere britiske prinsgemal Prins Philip, hertug af Edinburgh.

Prins Maximilian voksede op med sin storesøster Prinsesse Margarita af Baden på Schloss Salem, hvor deres far drev en skole sammen med Kurt Hahn. Da Markgrev Berthold døde i 1963, efterfulgt Maximilian ham som familieoverhoved for Huset Baden.

Maximilian er blandt andet ejer af die Weingüter des Markgrafen von Baden, som hans ældste søn Prins Bernhard forvalter siden 1998. Prins Bernhard er også udset til at blive familieoverhovede for Huset Baden efter sin far.

Ægteskab og børn 
Markgreve Maximilian giftede sig den 23. september (borgerligt) på Schloss Salem og den 30. september 1966 på Schloss Persenbeug (kirkeligt) i Østrig med Ærkehertuginde Valerie af Østrig, Prinsesse af Toscana, datter af Ærkerhertug Hubert Salvator af Østrig, Prins af Toscana og Prinsesse Rosemary af Salm-Salm. Valerie er barnebarn af Marie Valerie af Østrig og oldebarn af kejser Franz Joseph 1. af Østrig-Ungarn.

Børn 
 Marie Louise Elisabeth Mathilde Theodora Cecilie Sarah Charlotte (født 1969), gift 1999 med Richard Baker
 Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft (født 1970), gift 2001 med Stephanie Kaul (født 1941). 
 Leopold Max Christian Ludwig Clemens Hubert (født 1971)
' Michael Max Andreas (født 1976)

Anetavle

Se også 
 Badens regenter

Referencer

Eksterne links 

Huset Zähringen
Tronprætendenter